Aule Plauci, militar romà conqueridor de Britània
 Quint Plauci, cònsol l'any 36
 Quint Fulvi Plauci, fill de Luci Fulvi Plaucià.
 Plauci (jurista), jurista romà del 
 Novi Plauci, artista romà del segle III aC
 Plauci Elià, pontífex romà
 Plauci Laterà, amant de Valèria Messal·lina